Урубупунга́ () — ранее существовавший водопад на реке Парана на границе штатов Сан-Паулу и Мату-Гросу-ду-Сул в Бразилии. Имел ширину 2012 метров, высоту 13 метров (в каскаде из двух порогов), расход воды 2747 кубометров в секунду.

Был затоплен вследствие повышения уровня реки в результате строительства ГЭС имени Соуза Диаса (ранее — до строительства «Итайпу» — самой крупной гидроэлектростанции в Бразилии).

Примечания 

Исчезнувшие объекты Бразилии
Водопады Бразилии
Бывшие водопады
Парана (река)
География Мату-Гросу-ду-Сул
География штата Сан-Паулу